Lophocalama är ett släkte av fjärilar. Lophocalama ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
Lophocalama